В этом списке приведены небоскрёбы города Лиссабон с высотой от 70 метров, основанные на стандартных измерениях высоты. Эта высота включает шпили и архитектурные детали, но не включает антенны радиовышек и башен.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Лиссабон
 
Список самых высоких зданий и сооружений Португалии